Elysia — род морских брюхоногих моллюсков из семейства Plakobranchidae подкласса Heterobranchia. Некоторые виды известны по их способности осуществлять фотосинтез за счёт хлоропластов, интегрированных в клетки моллюска в процессе питания водорослями.

Виды Elysia marginata и Elysia atroviridis стали известны тем, что головы их представителей способны самопроизвольно отделяться от тела, содержащего сердце, почки, кишечник и репродуктивные органы (аутотомия). Через некоторое время головы отращивают новые тела. Возможно, они делают это, чтобы избавиться от заселивших их тела паразитов, которые снижают репродуктивный успех хозяев.

Размножение 
Гермафродиты. Оплодотворение перекрёстное.

Виды 

 Elysia abei Baba, 1955
 Elysia amakusana Baba, 1955
 Elysia annedupontae Ortea, Caballer, Moro & Espinosa, 2005
 Elysia asbecki Wägele, Stemmer, Burghardt & Händeler, 2010
 Elysia atroviridis Baba, 1955
 Elysia australis Quoy & Gaimard, 1832
 Elysia babai Pruvot-Fol, 1946
 Elysia bangtawaensis Swennen, 1997
 Elysia bella Pease, 1860
 Elysia bennettae Thompson, 1973
 Elysia canguzua Er. Marcus, 1955
 Elysia catulus Gould, 1870
 Elysia chilkensis Eliot, 1916
 Elysia chitwa Er. Marcus, 1955
 Elysia chlorotica Gould, 1870
 Elysia clarki Pierce, Curtis, Massey, Bass, Karl & Finney, 2006
 Elysia coodgeensis Angas, 1864
 Elysia cornigera Nuttall, 1989
 Elysia crispata Mörch, 1863
 Elysia deborahae Ortea, Caballer, Moro & Espinosa, 2005
 Elysia degeneri Ostergaard, 1955
 Elysia diomedea Bergh, 1894
 Elysia eugeniae Ortea & Esponosa, 2002
 Elysia evelinae Marcus, 1957
 Elysia expansa O’Donoghue, 1924
 Elysia fezi Vilella, 1968
 Elysia filicauda Jensen & Wells, 1990
 Elysia flava Verrill, 1901
 Elysia flavipunctata Ichikawa, 1993
 Elysia flavomacula Jensen, 1990
 Elysia furvacauda Burn, 1958
 Elysia gordanae Thompson & Jaklin, 1988
 Elysia grandifolia Kelaart, 1857
 Elysia grandis Bergh, 1872
 Elysia haingsisiana Bergh, 1905
 Elysia halimedae Macnae, 1954
 Elysia hamatanii Baba, 1957
 Elysia hedgpethi Marcus, 1961
 Elysia hendersoni Eliot, 1899
 Elysia hetta Perrone, 1990
 Elysia hirasei Baba, 1955
 Elysia japonica Eliot, 1913
 Elysia kushimotoensis Baba, 1957
 Elysia leucolegnote Jensen, 1990
 Elysia lobata Gould, 1852
 Elysia macnaei Marcus, 1982
 Elysia manriquei Ortea & Moro, 2009
 Elysia maoria Powell, 1937
 Elysia marcusi Ev. Marcus, 1972
 Elysia margaritae Fez, 1962
 Elysia marginata Pease, 1871
 Elysia minima Ichikawa, 1993
 Elysia nealae Ostergaard, 1955
 Elysia nigrocapitata Baba, 1957
 Elysia nigropunctata Pease, 1871
 Elysia nisbeti Thompson, 1977
 Elysia obtusa Baba, 1938
 Elysia oerstedii Mørch, 1859
 Elysia ornata Swainson, 1840
 Elysia papillosa Verrill, 1901
 Elysia patagonica Munian & Ortea, 1997
 Elysia patina Ev. Marcus, 1980
 Elysia pilosa Risbec, 1928
 Elysia pratensis Ortea & Espinosa, 1996
 Elysia punctata Kelaart, 1857
 Elysia purchoni Thompson, 1977
 Elysia pusilla Bergh, 1871
 Elysia rufescens Pease, 1871
 Elysia scops Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967
 Elysia serca Er. Marcus, 1955
 Elysia setoensis Hamatani, 1968
 Elysia siamensis Swennen, 1997
 Elysia slimora Er. Marcus & Ev. Marcus, 1966
 Elysia stylifera Jensen, 1997
 Elysia subornata Verrill, 1901
 Elysia sugashimae Baba, 1955
 Elysia thompsoni Jensen, 1993
 Elysia timida Risso, 1818
 Elysia tokarensis Baba, 1957
 Elysia tomentosa Jensen, 1997
 Elysia translucens Pruvot-Fol, 1957
 Elysia trilobata Heller & Thompson, 1983
 Elysia trisinuata Baba, 1949
 Elysia tuca Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967
 Elysia verrucosa Jensen, 1985
 Elysia viridis Montagu, 1804
 Elysia vreelandae Marcus & Marcus, 1970
 Elysia yaeyamana Baba, 1936
 Elysia zuleicae Ortea & Espinosa, 2002

См. также 
 Род Elysiobranchus Pruvot-Fol, 1930
 Род Pattyclaya Ev. Marcus, 1982
 Род Plakobranchus van Hasselt, 1824
 Род Thuridilla Bergh, 1872

Примечания

Ссылки 
 
 Видео об Elysia diomedea в Коста-Рике.

Мешкоязычные
Роды моллюсков